

Сан-Прері — місто, штат Вісконсин
 Сан-Прері — місто, штат Вісконсин
 Сан-Прері — переписна місцевість, штат Монтана